Amanda Nunes (1988-) est une pratiquante de MMA brésilienne.
 Adelino Nunes (1960-) est un footballeur portugais.
 Anderson Francisco Nunes (1982-) est un footballeur brésilien.
 Carlos Nunes (1914-?) est un footballeur portugais.
 Clara Nunes (1943-1983) est une chanteuse brésilienne. 
 Deborah Hannah Pontes Nunes (1993-) est une handballeuse brésilienne.
 Devin Nunes (1973- ) est un homme politique américain, élu à la Chambre des représentants.
 Diego Nunes (1986-) est un pilote automobile brésilien.
 Diogo Nunes (1989-) est un coureur cycliste portugais.
 Dulce Nunes (1929-2020) est une chanteuse brésilienne.
 Emmanuel Nunes (1941-2012) est un compositeur portugais.
 Gérson de Oliveira Nunes (1941-) est un footballeur brésilien.
 Hugo Nunes (1996-) est un coureur cycliste portugais.
 Jairo Nunes, linguiste brésilien.
 João Nunes (1995-), est un footballeur portugais.
 José Carlos Nunes (1977-) est un footballeur portugais.
 Julia Nunes (1989-) est une chanteuse originaire de Fairport.
 Leonardo Nunes (1490-1554), prêtre jésuite portugais, missionnaire au Brésil.
 Matheus Nunes (1998-), footballeur portugais.
 Pedro Nunes (1502-1578) est un mathématicien et cosmographe portugais.
 Ricardo Nunes (1982-), est un footballeur portugais.

Patronyme portugais
Patronyme brésilien